
Följande kända personer har det engelskspråkiga efternamnet Sansom:
 C. J. Sansom (född  1952), brittisk författare av romaner deckare
 Chip Sansom, amerikansk serietecknare 
 Clive Sansom (1910–1981), tasmanska poet och dramatiker brittiskt ursprung 
 Emma Sansom (1847–1900), amerikansk inbördeskriget personen 
 Ernest William Sansom (1890–1982), kanadensisk general 
 Gareth Sansom (född  1939), australiensisk konstnär 
 George Bailey Sansom (1883–1965), brittisk historiker 
 Harriet Sansom Harris (född  1955), amerikansk skådespelerska
 Henrietta Consuela Sansom, "Quigini Puliga, Brada" (1847–1938) 
 Ian Sansom (född  1966), engelsk författare 
 Ivan Sansom, brittisk paleontolog 
 Ken Sansom (1927–2012), amerikansk skådespelare 
 Kenny Sansom (född  1958), engelsk fotbollsspelare

Referenser

Noter 

Engelska efternamn